Sabat Fiction-Fest  – ogólnopolski festiwal miłośników fantastyki, odbywający się corocznie w Kielcach w sierpniu lub wrześniu. Jeden z największych konwentów w województwie świętokrzyskim, organizowany od 2014 roku przez Stowarzyszenie Sabat Fiction.

Historia 
Festiwal odbywa się od początku istnienia na halach Targów Kielce. Data wydarzenia zazwyczaj przypada na sierpień, z wyjątkiem lat 2015-2017, w których odbył się we wrześniu. W 2018 roku festiwal został połączony z suchedniowskim konwentem Jagaconem i przejął jego logo, które w poprzednich edycjach Sabatu corocznie się zmieniało.

Wydarzenie szybko się rozwija – z roku na rok odwiedza je coraz większa liczba uczestników, która w 2018 roku przekroczyła 3000.

Wraz z każdą edycją zmienia się motyw przewodni festiwalu – w 2018 była nim podróż w czasie, natomiast w 2019 Słowianie.

Tradycyjną atrakcją Sabatu stał się również "Pochód Gandalfa", podczas którego każdy uczestnik festiwalu niesie coś w rękach – mogą to być krzesła, leżaki, stoły, plecaki lub inne osoby oraz tańczy do saksofonowego solo Sergheia Stepanova w piosence Run Away, w wykonaniu SunStroke Project i Flux Light, tworząc marsz na terenie targowych hal.

Program

Główne atrakcje 

 spotkania autorskie z gośćmi spejcalnymi oraz panele dyskusyjne z ich udziałem;
 spotkania z wydawcami książek i gier;
 prelekcje tematyczne związane ze dziedzinami fantastyki;
 prelekcje luźno powiązane z fantastyką, głównie rozrywkowe;
 prelekcje popularnonaukowe;
 sesje RPG oraz LARP-y;
 Games Room czyli udostępnianie gier planszowych, karcianych, bitewnych itp;
 udostępnianie starych gier komputerowych;
 turnieje gier komputerowych oraz turniej na broń z pianki;
 konkursy tematyczne z nagrodami, w tym największy na festiwalu konkurs cosplay;

Inne atrakcje 
Na Sabacie dostępne są również takie atrakcje jak:

 koncerty;
 rozgrywki DDR oraz karaoke;
 pochód Gandalfa;
 spontaniczne tańce;
 Arena Sabatu;

Bloki programowe 
Niektóre sabatowe atrakcje dzielą się na poszczególne bloki tematyczne, które można podzielić na:

Blok Komiksowy 
Sabat Fiction-Fest w 2019 roku stał się festiwalem, który posiadał największą czytelnię komiksów (komiksiarnię) spośród polskich konwentów, których główną tematyką nie są komiksy. W bloku komiksowym można znaleźć wiele prelekcji dotyczących historii komiksów, konkretnych wydawnictw komiksowych, rysownictwu oraz paneli dyskusyjnych z autorami lub poświęconych dyskusji na temat przyszłych losów poszczególnych wątków komiksowych.

Blok elektronicznej rozrywki 
Inaczej zwany blokiem gier komputerowych, który można podzielić na strefy:

Strefa Free to Play 
Można tam zagrać w ulubioną grę z przyjaciółmi lub uczestniczyć w prywatnej rywalizacji/.

Strefa Retrogamingu 
Znajdują się w niej stare komputery i konsole, a także takie maszyny jak Pegazus lub Atari.

Strefa Gier Muzycznych 
Podczas imprezy można poświęcić czas takim rozrywkom jak DDR, osu! i wiele innych gier muzycznych.

Blok gier komputerowych tworzą także turnieje gier takich jak League of Legends, HearthStone, Fortnite, Fifa itp.

Blok RPG 
Warsztaty prowadzenia sesji RPG, prezentacje nowych systemów, spotkania z twórcami gier RPG.

Blok LARP 
Gry LARP, które polegają na odegraniu właściwej roli podczas sesji.

Games Room 
Blok gier planszowych i karcianych, gdzie prowadzona jest także wypożyczalnia, w której można wypożyczyć grę oraz nauczyć się jej podstaw.

Blok Manga&Anime 
Blok poświęcony tematyce mangi oraz anime.

Wystawy, Warsztaty, Strefy foto 
Warsztaty, wystawy, strefy, gdzie można kupić rzeczy związane z fantastyką oraz strefy, w których można zrobić zdjęcia na specjalnie przeznaczonych do tego ściankach lub greenscreenie.

Organizacja 

Sabat Fiction-Fest jest tworzony przez miłośników fantastyki, gier, filmów, którzy są organizatorami festiwalu. Jednak ważną kwestią w organizacji konwentu są wolontariusze, nazywami helperami, którzy z tak zwanymi "orgami" (organizatorzy) tworzą podstawę trzydniowego wydarzenia. Helperem na wydarzeniu może zostać każda osoba, która ukończyła 13. rok życia i zgłosiła się przy użyciu odpowiedniego formularza.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Sabat Fiction-Fest
 Oficjalny profil na Facebook festiwalu Sabat Fiction-Fest

Konwenty w Polsce
Konwenty fantastyki w Polsce